Araszkiewicz – polskie nazwisko. Na początku XXI wieku noszone w Polsce przez 749 osób.

Znani przedstawiciele 
 Aleksander Araszkiewicz (ur. 1946) – polski lekarz, psychiatra, profesor nauk medycznych
 Feliks Araszkiewicz (1933–1987) – polski pedagog i nauczyciel akademicki
 Jarosław Araszkiewicz (ur. 1965) – polski piłkarz, mistrz Polski i reprezentant kraju
 Konrad Araszkiewicz (ur. 1980) – polski brydżysta, arcymistrz międzynarodowy
 Stanisław Araszkiewicz (1901–1983) – polski polityk, poseł na Sejm II RP (1930–1935) i działacz społeczny
 Władysław Araszkiewicz (1905–1984) – polski wynalazca, nauczyciel akademicki i rektor Politechniki Warszawskiej
 Zuzanna Araszkiewicz (1919–2000) – polska lekarka, internistka i doktor habilitowana nauk medycznych

Przypisy 

Polskie nazwiska